Les Cuculidae (ou cuculidés en français) sont une famille d'oiseaux constituée de 32 genres et de 146 espèces existantes. Ces oiseaux ont pour nom coucou, malcoha, calobate, coua, coucal, coulicou, tacco, piaye, ani, guira et géocoucou.

Description 

Ce sont des oiseaux élancés, de taille petite à moyenne (de 16 à 70 cm), la plupart au bec plutôt étroit et à longue queue. Ils sont généralement sombres dessus et clairs dessous ; quelques espèces ont le plumage entièrement foncé.

Habitats et répartition 
Ils sont cosmopolites et fréquentent principalement les forêts et les zones boisées.

Systématique 

Selon Alan P. Peterson, les cuculidés sont constitués de cinq sous-familles (ordre phylogénique) :
 sous-famille Crotophaginae (4 espèces)
 genre Guira (1 espèce)
 genre Crotophaga (3 espèces)
 sous-famille Neomorphinae (11 espèces)
 genre Tapera (1 espèce)
 genre Dromococcyx (2 espèces)
 genre Morococcyx (1 espèce)
 genre Geococcyx (2 espèces)
 genre Neomorphus (5 espèces)
 sous-famille Centropodinae
 genre Centropus (28 espèces)
 sous-famille Couinae (13 espèces)
 genre Carpococcyx (3 espèces)
 genre Coua (10 espèces)
 sous-famille Cuculinae (92 espèces)

Cuculiformes vivants de Sorenson & Payne (2005) :

Liste des espèces 
D'après la classification de référence (version 5.1, 2015) du Congrès ornithologique international (ordre phylogénique correspondant à celui de Peterson) :

 Guira guira – Guira cantara
 Crotophaga major – Ani des palétuviers
 Crotophaga ani – Ani à bec lisse
 Crotophaga sulcirostris – Ani à bec cannelé
 Tapera naevia – Géocoucou tacheté
 Dromococcyx phasianellus – Géocoucou faisan
 Dromococcyx pavoninus – Géocoucou pavonin
 Morococcyx erythropygus – Géocoucou de Lesson
 Geococcyx californianus – Grand Géocoucou
 Geococcyx velox – Géocoucou véloce
 Neomorphus geoffroyi – Géocoucou de Geoffroy
 Neomorphus squamiger – Géocoucou écaillé
 Neomorphus radiolosus – Géocoucou barré
 Neomorphus rufipennis – Géocoucou à ailes rousses
 Neomorphus pucheranii – Géocoucou de Pucheran
 Centropus milo – Coucal à tête fauve
 Centropus ateralbus – Coucal atralbin
 Centropus menbeki – Coucal mênebiki
 Centropus chalybeus – Coucal de Biak
 Centropus unirufus – Coucal roux
 Centropus chlororhynchos – Coucal de Ceylan
 Centropus melanops – Coucal à face noire
 Centropus steerii – Coucal de Steere
 Centropus rectunguis – Coucal de Strickland
 Centropus celebensis – Coucal des Célèbes
 Centropus anselli – Coucal du Gabon
 Centropus leucogaster – Coucal à ventre blanc
 Centropus senegalensis – Coucal du Sénégal
 Centropus monachus – Coucal à nuque bleue
 Centropus cupreicaudus – Coucal des papyrus
 Centropus superciliosus – Coucal à sourcils blancs
 Centropus burchellii – Coucal de Burchell
 Centropus nigrorufus – Coucal noirou
 Centropus sinensis – Grand Coucal
 Centropus toulou – Coucal toulou
 Centropus goliath – Coucal goliath
 Centropus grillii – Coucal noir
 Centropus viridis – Coucal vert
 Centropus bengalensis – Coucal rufin
 Centropus violaceus – Coucal violet
 Centropus bernsteini – Coucal de Bernstein
 Centropus phasianinus – Coucal faisan
 Centropus andamanensis – Coucal des Andaman
 Carpococcyx radiceus – Calobate radieux
 Carpococcyx viridis – Calobate de Sumatra
 Carpococcyx renauldi – Calobate d'Annam
 Coua delalandei – Coua de Delalande
 Coua cristata – Coua huppé
 Coua verreauxi – Coua de Verreaux
 Coua caerulea – Coua bleu
 Coua ruficeps – Coua à tête rousse
 Coua reynaudii – Coua de Reynaud
 Coua coquereli – Coua de Coquerel
 Coua cursor – Coua coureur
 Coua gigas – Coua géant
 Coua serriana – Coua de Serrès
 Rhinortha chlorophaea – Malcoha de Raffles
 Ceuthmochares aereus – Malcoha à bec jaune
 Ceuthmochares australis – Malcoha austral
 Taccocua leschenaultii – Malcoha sirkir
 Zanclostomus javanicus – Malcoha javanais
 Rhamphococcyx calyorhynchus – Malcoha à bec peint
 Phaenicophaeus curvirostris – Malcoha rouverdin
 Phaenicophaeus pyrrhocephalus – Malcoha à face rouge
 Phaenicophaeus sumatranus – Malcoha à ventre roux
 Phaenicophaeus viridirostris – Malcoha à bec vert
 Phaenicophaeus diardi – Malcoha de Diard
 Phaenicophaeus tristis – Malcoha sombre
 Dasylophus superciliosus – Malcoha à sourcils rouges
 Dasylophus cumingi – Malcoha frisé
 Clamator coromandus – Coucou à collier
 Clamator glandarius – Coucou geai
 Clamator levaillantii – Coucou de Levaillant
 Clamator jacobinus – Coucou jacobin
 Coccycua minuta – Petit Piaye
 Coccycua pumila – Piaye nain
 Coccycua cinerea – Piaye cendré
 Piaya cayana – Piaye écureuil
 Piaya melanogaster – Piaye à ventre noir
 Coccyzus melacoryphus – Coulicou de Vieillot
 Coccyzus americanus – Coulicou à bec jaune
 Coccyzus euleri – Coulicou d'Euler
 Coccyzus minor – Coulicou manioc
 Coccyzus ferrugineus – Coulicou de Cocos
 Coccyzus erythropthalmus – Coulicou à bec noir
 Coccyzus lansbergi – Coulicou à tête grise
 Coccyzus pluvialis – Tacco de pluie
 Coccyzus rufigularis – Tacco cabrite
 Coccyzus vetula – Tacco de Jamaïque
 Coccyzus merlini – Tacco de Cuba
 Coccyzus vieilloti – Tacco de Porto Rico
 Coccyzus longirostris – Tacco d'Hispaniola
 Pachycoccyx audeberti – Coucou d'Audebert
 Microdynamis parva – Coucou à tête noire
 Eudynamys scolopaceus – Coucou koël
 Eudynamys melanorhynchus – Coucou à bec noir
 Eudynamys orientalis – Coucou bleuté
 Urodynamis taitensis – Coucou de Nouvelle-Zélande
 Scythrops novaehollandiae – Coucou présageur
 Chrysococcyx maculatus – Coucou émeraude
 Chrysococcyx xanthorhynchus – Coucou violet
 Chrysococcyx caprius – Coucou didric
 Chrysococcyx klaas – Coucou de Klaas
 Chrysococcyx flavigularis – Coucou à gorge jaune
 Chrysococcyx cupreus – Coucou foliotocol
 Chrysococcyx megarhynchus – Coucou à long bec
 Chrysococcyx basalis – Coucou de Horsfield
 Chrysococcyx osculans – Coucou oreillard
 Chrysococcyx ruficollis – Coucou à gorge rousse
 Chrysococcyx lucidus – Coucou éclatant
 Chrysococcyx meyerii – Coucou de Meyer
 Chrysococcyx minutillus – Coucou menu
 Cacomantis pallidus – Coucou pâle
 Cacomantis leucolophus – Coucou à calotte blanche
 Cacomantis castaneiventris – Coucou à poitrine rousse
 Cacomantis flabelliformis – Coucou à éventail
 Cacomantis sonneratii – Coucou de Sonnerat
 Cacomantis merulinus – Coucou plaintif
 Cacomantis passerinus – Coucou à tête grise
 Cacomantis variolosus – Coucou des buissons
 Cacomantis sepulcralis – Coucou à ventre roux
 Cacomantis aeruginosus – Coucou de Heinrich
 Cercococcyx mechowi – Coucou de Mechow
 Cercococcyx olivinus – Coucou olivâtre
 Cercococcyx montanus – Coucou montagnard
 Surniculus velutinus – Coucou velouté
 Surniculus lugubris – Coucou surnicou
 Surniculus dicruroides – Coucou à queue fourchue
 Surniculus musschenbroeki – Coucou des Moluques
 Hierococcyx vagans – Coucou à moustaches
 Hierococcyx sparverioides – Coucou épervier
 Hierococcyx bocki – Coucou de Bock
 Hierococcyx varius – Coucou shikra
 Hierococcyx hyperythrus – Coucou de Chine
 Hierococcyx pectoralis – Coucou des Philippines
 Hierococcyx fugax – Coucou fugitif
 Hierococcyx nisicolor – Coucou de Hodgson
 Cuculus clamosus – Coucou criard
 Cuculus solitarius – Coucou solitaire
 Cuculus poliocephalus – Petit Coucou
 Cuculus crassirostris – Coucou des Célèbes
 Cuculus micropterus – Coucou à ailes courtes
 Cuculus rochii – Coucou de Madagascar
 Cuculus gularis – Coucou africain
 Cuculus saturatus – Coucou de l'Himalaya
 Cuculus optatus – Coucou oriental
 Cuculus lepidus – Coucou de la Sonde
 Cuculus canorus – Coucou gris
 Nannococcyx psix – (?)

Parmi celles-ci, deux espèces éteintes.

Références 

 
 

Cuculidae
Éponyme d'un objet céleste